

Georafia 
 Varese – comuna italiana
 Varese (província) – província italiana

 Varese Ligure – comuna italiana

Esportes 
 Varese Calcio Società Sportiva Dilettantistica – clube de futebol italiano
 Pallacanestro Varese – clube de basquetebo italiano

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos